Gregory Gibson : 
 Gregory Gibson (né en 1945): auteur américain
 Gregory Gibson (né en 1953): lutteur américain